Banfi est un patronyme d'origine italienne porté notamment par :
 Antonio Banfi (1886-1957),  philosophe et homme politique italien ;
 Lino Banfi (né Pasquale Zagaria; en 1936), acteur italien ;
 Raúl Banfi (1914–1995), joueur de football uruguayen.

Voir aussi 
 Banfi, village de la Croatie, dans le district de Međimurje, dépendant de la commune de Štrigova.
 Château de Banfi, château situé sur une colline du village homonyme près de Štrigova, au nord de la Croatie.

Homonymie de patronyme
Patronyme italien